Терех Олександр Іванович (8 грудня 1928, Київ — 3 вересня 2013, Київ) — український письменник-перекладач.
 Анастасія Терех — гравчиня з пляжного футболу, воротар, Жіноча збірна України з пляжного футболу.